Очередько — украинская фамилия.

 Известные носители
 Очередько, Максим Дмитриевич (1884—1930) — подхорунжий 4-й Терской сотни Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
 Очередько, Максим Ефимович (1909—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Очередько, Николай Григорьевич (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.

Примечания